Scydmoraphes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1891. Scydmoraphes ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Scydmoraphes